Chris Boucher peut faire référence à : 
 Chris Boucher (1993-), joueur professionnel de basket-ball.
 Chris Boucher (1943-2022), scénariste et écrivain britannique.
Homonymie
